Пу́шкинский райо́н — упразднённая административно-территориальная единица (район) и бывшее муниципальное образование (муниципальный район) на северо-востоке Московской области.

Административный центр — город Пушкино.

6 мая 2019 года Пушкинский муниципальный район был упразднён, а все входившие в него городские и сельские поселения объединены в новое единое муниципальное образование — Пушкинский городской округ.

23 июля 2019 года Пушкинский район как административно-территориальная единица области был упразднён, а вместо него образована новая административно-территориальная единица — город областного подчинения Пушкино с административной территорией.

География 
Территория района расположена в междуречье Клязьмы и Вори. На северо-востоке протекали Талица, Скалба, на северо-западе — Яхрома. Границы района проходили по берегам Учинского, Пестовского и Пяловского водохранилищ. Такое обилие синих рек и водоёмов нашло своё отражение в гербе и флаге Пушкинского района.

Почти половину общей площади района занимали леса. Исключительно благоприятное сочетание природных факторов, отсутствие крупных предприятий позволяло говорить о районе, как об одном из самых экологически чистых в Подмосковье.

Граничил на юго-западе с Мытищинским, на северо-западе — с Дмитровским, на севере с Сергиево-Посадским районами, на юго-востоке — с городскими округами Королёв и Ивантеевка, на востоке с Щёлковским районом, на северо-востоке — с городским округом Красноармейск.

Площадь территории района на момент упразднения составляла .

История 
Пушкинский район был образован 12 июля 1929 года в составе Московского округа Московской области. В состав района вошли город Пушкино; рабочие посёлки Ивантеевка и Красноармейский; дачные посёлки Братовщина, Клязьма и Мамонтовка; а также следующие сельсоветы бывшей Московской губернии:
 из Московского уезда:
 из Пушкинской волости: Акуловский, Братовщинский, Витинёвский, Звягинский, Ивантеевский, Левковский, Листвянский, Манюхинский, Новодеревенский, Пушкинский, Тишковский, Чапчиковский
 из Сергиевского уезда:
 из Путиловской волости: Барковский, Березняковский, Лепешкинский, Лукьянцевский, Муромцевский, Путиловский, Царёвский
 из Софринской волости: Алёшинский, Даниловский, Ельдигинский, Жуковский, Клинниковский, Луговской, Майский, Матюшинский, Митропольский, Софринский, Талицкий, Цернский
 из Хотьковской волости: Артемьевский.

20 мая 1930 года из Щёлковского района в Пушкинский был передан Новоселковский с/с. 20 августа из Пушкинского района в особую административно-территориальную единицу Зелёный город были переданы д.п. Братовщина и сельсоветы Братовщинский, Ельдигинский, Матюшинский, Митропольский, Тишковский, Цернский, Чапчиковский. Одновременно были образованы Бортневский, Михалёвский и Соколовский с/с.

2 ноября 1931 года был упразднён Ивантеевский с/с.

7 января 1934 года был упразднён Листвянский с/с. 9 декабря из упразднённого Зелёного города в Пушкинский район были переданы д.п. Братовщина и сельсоветы Братовщинский, Ельдигинский, Матюшинский, Правдинский, Тишковский, Цернский и Чапчиковский.

27 февраля 1935 года из Коммунистического района в Пушкинский были переданы Жостовский и Осташковский с/с.

31 марта 1936 года были упразднены Соколовский и Чапчиковский с/с.

19 октября 1937 года был образован д.п. Правдинский. Правдинский с/с при этом был упразднён.

2 февраля 1938 года р.п. Ивантеевка получил статус города. 3 ноября были образованы д.п. Ашукино, Зеленоградский и Заветы Ильича.

17 июля 1939 года были упразднены Бортневский, Витинёвский, Лепешкинский, Михалёвский и Осташковский с/с. В то же время был упразднён Акуловский с/с.

20 июня 1940 года был упразднён д.п. Братовщина. 27 июля упразднён Лукьяневский с/с.

16 апреля 1941 года д.п. Правдинский был преобразован в рабочий посёлок.

20 сентября 1946 года р.п. Красноармейский был преобразован в город Красноармейск. Одновременно упразднён Муромцевский с/с.

22 декабря 1953 года город Пушкино отнесен к категории городов областного подчинения (Указ Президиума Верховного совета РСФСР) (Ведомости Верховного Совета СССР. - 1954. - № 1 (795) от 20 января. - С. 15).

1 апреля 1954 года был образован р.п. Лесной. 13 марта город Ивантеевка получил статус города областного подчинения. 14 июня был образован Первомайский с/с и упразднены Барковский, Березняковский, Даниловский, Ельдигинский, Левковский, Майский, Манюхинский, Новодеревенский, Новоселковский, Софринский, Талицкий, Тишковкий и Цернский с/с.

10 февраля 1955 года Жостовский и Звягинский с/с были переданы Мытищинскому району.

6 декабря 1957 года Пушкинский район был упразднён, а его территория передана в Мытищинский район.

28 апреля 1962 года Калининградский район был переименован в Пушкинский район (центр Калининградского района был перенесен из города Калининграда в город Пушкино) (Указ Президиума Верховного совета РСФСР) (Ведомости Верховного Совета РСФСР. - 1962. - № 17 (187) от 3 мая. - С. 267-268). В его состав вошли город Красноармейск; р.п. Лесной, Первомайский, Правдинский, Софрино и Текстильщик; д.п. Ашукино, Болшево, Заветы Ильича, Зеленоградский, Клязьма, Мамонтовка и Черкизово; сельсоветы Братовщинский, Ельдигинский, Звягинский, Луговской, Первомайский, Пушкинский, Талицкий, Тарасовский и Царёвский. 31 июля Первомайский с/с был переименован в Майский.

1 февраля 1963 года Пушкинский район вновь был упразднён. При этом р.п. Лесной и Правдинский, д.п. Ашукино, Заветы Ильича, Зеленоградский, Клязьма, Мамонтовка и Черкизово были переданы в подчинение городу Пушкино, р.п. Первомайский и Текстильщик, д.п. Болшево — в подчинение городу Калининграду, сельские советы — в Мытищинский укрупнённый сельский район, г.Красноармейск и р.п. Софрино наделены статусами городов областного значения. Но уже 13 января 1965 года Пушкинский район в новь восстановлен. На этот раз в его состав вошли город Красноармейск; р.п. Лесной, Правдинский и Софрино; д.п. Ашукино, Заветы Ильича, Зеленоградский, Клязьма, Мамонтовка и Черкизово; с/с Братовщинский, Ельдигинский, Звягинский, Луговской, Майский, Пушкинский, Талицкий, Тарасовский и Царёвский. 21 мая из Мытищинского района в Пушкинский был передан Тишковский с/с.

2 декабря 1972 года был упразднён Звягинский с/с.

7 сентября 1992 года город Красноармейск отнесен к категории городов областного подчинения (Указ Президиума Верховного совета Российской Федерации) (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации. - 1992. - № 38 от 24 сентября. - С. 2776).

3 февраля 1994 года сельсоветы были преобразованы в сельские округа.

1 февраля 2001 года город Пушкино утратил статус города областного подчинения (Закон Московской области от 17 января 2001 года № 12/2001-ОЗ, "Подмосковные известия", № 20, 01.02.2001).

31 июля 2003 года д.п. Заветы Ильича, Клязьма и Мамонтовка были включены в черту города Пушкино. В том же году был упразднён Пушкинский с/о.

6 мая 2019 года все городские и сельские поселения Пушкинского муниципального района упразднены и объединены в новое единое муниципальное образование — Пушкинский городской округ.

23 июля 2019 года Пушкинский район как административно-территориальная единица области был упразднён, а вместо него образована новая административно-территориальная единица — город областного подчинения Пушкино с административной территорией.

Население

Территориальное устройство 
В Пушкинский район с 2001 до 2003 года входили: 1 город районного подчинения, 6 посёлков городского типа (3 дачных и 3 рабочих посёлка) и 9 сельских округов (до 1994 года сельсоветов): Братовщинский, Ельдигинский, Луговской, Майский, Пушкинский, Талицкий, Тарасовский, Тишковский, Царёвский.

С 1953 до 2001 гг. Пушкино как город областного подчинения не входил в состав района.

С 2003 до 2006 гг. в районе было 1 город районного подчинения, 6 посёлков городского типа и 8 сельсоветов: к этому времени Пушкинский сельский округ был влит частично в городскую черту г. Пушкино, частично в Царёвский сельский округ.

В Пушкинский муниципальный район с 2006 до 2019 гг. входило 10 муниципальных образований — 7 городских и 3 сельских поселений:

Населённые пункты 

В Пушкинском районе на момент его упразднения было 88 населённых пунктов.

Общая карта 
Легенда карты:

Люди, связанные с Пушкинским районом 

  Галин, Константин Иванович (1920—1998) — участник Великой Отечественной войны, полный кавалер ордена Славы. Родился в деревне Горенки, ныне в черте городского поселения Ашукино.

Преступность 
20 декабря 2010 года Департамент экономической безопасности МВД России сообщил о разоблачении и задержании группировки чиновников Пушкинского района, которые совершили масштабные мошенничества с земельными участками. В неё входили: заместитель главы администрации Пушкинского района — председатель комитета по управлению имуществом Денис Соломатин, начальник отдела земельных отношений района — заместитель председателя комитета по управлению имуществом Алексей Сальников, заместитель начальника пушкинского отдела управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области Михаил Ананин, а также несколько представителей различных коммерческих структур. Вопиющим фактом являлось почти повсеместное сотрудничество администрации и правоохранительных органов Пушкинского района с  с Асланом Усояном бандой Леснякова, практикующей силовые методы воздействия на оппонентов. Отношения государственных структур и мафии сложились на фоне ожесточенных войн между группировками, итоги которых, порой, напоминали ритуальные убийства, одно из них послужило началом «Дела подмосковных прокуроров», впрочем, иные утверждали, что у киллера просто заклинило оружие, потому ему пришлось отрезать голову приятелю городского прокурора на пороге надзорного ведомства.

См. также 
 Административно-территориальное деление Московской области
 Ашукино
 Лесной
 Мураново
 Правдинский
 Пушкино
 Софрино
 Список населённых пунктов Пушкинского района Московской области

Примечания

Ссылки 
 Сайт Администрации Пушкинского района МО
 Памятники архитектуры Пушкинского района Московской области
 Храмы Пушкинского района Московской области
 Депутаты Пушкинского района МО
 Instagram: Пушкино Life - Жизнь Города

Муниципальные районы, упразднённые в 2019 году